Алан Мортон (, 24 апреля 1893, Глазго — 12 декабря 1971) — шотландский футболист, играл на позиции левого крайнего нападающего за «Рейнджерс» и национальную сборную Шотландии.

В 2005 году включен в Зал славы шотландского футбола.

Клубная карьера 
Играл в футбол за старейшую шотландскую команду «Куинз Парк», параллельно обучаясь на горного инженера. В 1920 году 27-летний Мортон получил приглашение от главного тренера (менеджера) «Рейнджерс» Билла Струта присоединиться к его команде и стать профессиональным футболистом. Провел в команде из Глазго 14 лет, став её лидером. Характеризовался как невысокий игрок, который отличался высокой скоростью и креативностью, стал одним из лучших фланговых полузащитников (подключавшихся к атакам) в свое время и получил от болельщиков прозвище Маленький синий дьявол ().

Карьера в сборной 
За национальную сборную дебютировал 26 февраля 1920 года в Кардиффе, в матче против сборной Уэльса (1:1). В следующем поединке забил один из трех голов в ворота сборной Ирландии.

В 1928 году был одним из соавторов разгрома шотландцами сборной Англии со счетом 5:1 на лондонском «Уэмбли» в рамках прошлогоднего Домашнего чемпионата Великобритании.

За тринадцать лет в сборной Шотландии сыграл 30 матчей против команд с Британских островов: Англии, Уэльса и Северной Ирландии. А свой последний поединок провел в континентальной Европе. 8 мая 1932 года в Коломбе шотландцы победили сборную Франции со счетом 3:1. Всего за национальную сборную забил 5 мячей.

Дальнейшая жизнь 
Через некоторое время после завершения выступлений на футбольном поле был избран в состав Совета директоров «Рейнджерс», в которой работал до самой смерти в 1971 году.

Достижения 
 Чемпион Шотландии (9): 1921, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931
 Обладатель Кубка Шотландии (2): 1928, 1930

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com (англ.)
 Профиль на сайте Eu-Football.info (англ.)

Игроки сборной Шотландии по футболу
Родившиеся в Глазго
Игроки ФК «Куинз Парк»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Футболисты Шотландии
Члены Зала славы шотландского футбола